Il doppio del torneo di tennis Itu Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Grant Stafford e Kevin Ullyett che hanno battuto in finale Bertrand Madsen e Todd Nelson 6-1, 6-3.

Teste di serie

 Ricardo Acioly /  Mauro Menezes (quarti di finale)
 Bertrand Madsen /  Todd Nelson (finale)

 Miguel Nido /  Roger Smith (primo turno)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Itu Challenger 1992